Die Fuzion 100 Manchester Trophy 2018 waren ein Tennisturnier für Damen in Manchester. Das Rasenplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2018 und fand vom 11. bis 17. Juni 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2018
Tennisturnier in Manchester